Ел Латифундио има више значења:

 Ел Латифундио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Латифундио (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Латифундио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Латифундио (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику